

Верігіно — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Верігіно — присілок, Тарногський район, Вологодська область